Владимир Михайлович Головач (; род. 29 ноября 1963 года в г. Первомайск Луганской области УССР) — украинский государственный деятель, депутат Верховной рады Украины I созыва (1990—1994).

Биография 
Родился 29 ноября 1963 года в г. Первомайск Луганской области УССР.

С 1981 года работал токарем механического цеха на шахте им. Менжинского ПО «Первомайскуголь». С 1982 года проходил службу в армии. После возвращения изщ армии с 1984 года работал на той же шахте машинистом подземного оборудования, горным рабочим очистного забоя участка № 4.

Являлся членом КПСС с 1984 года.

В 1990 году в ходе первых альтернативных парламентских выборов в Украинской ССР был выдвинут кандидатом в народные депутаты пленумом Первомайского горкома ЛКСМУ, 18 марта 1990 года во втором туре был избран народным депутатом Верховного совета Украинской ССР XII созыва (в дальнейшем — Верховной рады Украины I созыва) от Первомайского избирательного округа № 60 Луганской области, набрал 62,19% голосов среди 5 кандидатов. В парламенте являлся членом комиссии по вопросам развития базовых отраслей народного хозяйства, входил в депутатскую группу «Центр». Депутатские полномочия истекли 10 мая 1994 года.

Ссылки 
 Головач Владимир Михайлович на сайте Верховной рады Украины  
 Довідка: Головач Володимир Михайлович  

Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Шахтёры Украины
Члены КПСС